Підгірненська сільська рада — Запорізька область, Василівський район
 Підгірненська сільська рада — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Підгірненська сільська рада — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Підгірненська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район